Новкович () — сербская фамилия. Известные носители:

 Новкович, Борис (род. 1967) — хорватский певец.
 Новкович, Олег (род. 1968) — сербский кинорежиссёр и сценарист.
 Новкович, Раде (род. 1980) — сербский футболист.
 Новкович, Срджан (род. 1983) — сербский футболист.